A-2 Hrvatska košarkaška liga je predstavljala drugi razred hrvatskog košarkaškog prvenstva u sezoni 1998./99. Ligu je činilo 11 klubova, a prvakom je postala momčad Maksimira iz Zagreba, koja se i plasirala u viši rang - A-1 ligu.

Ljestvica

Poveznice 
 A-1 liga 1998./99.
 B-1 liga 1998./99.
 Kup Krešimira Ćosića 1998./99.

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1999/2000, Zagreb, 2000.

1998-99
m-2-A-2
1998-99